Pastel je malba na sucho pastelovými barvami. Podklad obrazu bývá papír, lepenka, pergamen nebo plátno. Protože pastelové barvy neobsahují skoro vůbec pojidla, nedrží na podkladu, proto musí umělec použít fixativ, což snižuje reflexnost pastelů. Pastel může rozetřením utvořit nejjemnější přechody barev.

Externí odkazy 
 
 

Malířské techniky